Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2018 проводился с 23 по 28 января 2018 года в городе Абердин среди как мужских, так и женских юниорских команд.

В чемпионате принимало участие 8 юниорских мужских и 9 юниорских женских команд (кёрлингистам должно было быть на момент начала чемпионата не более 21 года).

Победители мужского и женского турниров получали право как юниорские сборные Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2018 в городе Абердин (Шотландия).

Победителями мужского турнира стала (впервые) команда скипа Росса Уайта, победившая в финале команду скипа Callum Kinnear. Бронзовые медали завоевала команда скипа David Baird.

Победителями женского турнира стала (впервые) команда скипа Ребекки Моррисон, победившая в финале команду скипа Amy Bryce. Бронзовые медали завоевала команда скипа Софи Джексон.

Мужчины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 27 января, 20:00

Полуфинал. 28 января, 10:00

Финал. 28 февраля, 14:30

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Lucy Blair       ||  * || 6:9|| 8:3||0:15|| 2:9||4:11|| 4:8||1:10|| 7:6|| 2 || 6 ||7
|- bgcolor=#cfc
| 2||align=left|Amy Bryce        || 9:6||  * ||11:3|| 8:5|| 6:5|| 9:2|| 1:5|| 7:6||13:5|| 7 || 1 ||1
|-
| 3||align=left|Katie Jackson    || 3:8||3:11||  * ||0:16||5:11|| 9:2||1:13|| 0:9|| 4:8|| 1 || 7 ||8
|- bgcolor=#cfc
| 4||align=left|Софи Джексон     ||15:0|| 5:8||16:0||  * ||10:4|| 5:4|| 9:6|| 9:6||12:4|| 7 || 1 ||2
|-
| 5||align=left|Lisa Davie       || 9:2|| 5:6||11:5||4:10||  * ||10:5|| 2:8|| 7:6|| 9:1|| 5 || 3 ||5
|-
| 6||align=left|Rachel Dakers    ||11:4|| 2:9|| 2:9|| 4:5||5:10||  * || 3:7||1:12||12:2|| 2 || 6 ||6
|- bgcolor=#cfc
| 7||align=left|Ребекка Моррисон || 8:4|| 5:1||13:1|| 6:9|| 8:2|| 7:3||  * || 6:9||11:3|| 6 || 2 ||3
|-
| 8||align=left|Beth Farmer      ||10:1|| 6:7|| 9:0|| 6:9|| 6:7||12:1|| 9:6||  * ||13:3|| 5 || 3 ||4
|-
| 9||align=left|Kara Findlay     || 6:7||5:13|| 8:4||4:12|| 1:9||2:12||3:11||3:13||  * || 1 || 7 ||9
|}
  Проходят в плей-офф

 Плей-офф Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 27 января, 20:00Полуфинал. 28 января, 10:00Финал.' 28 января, 14:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Шотландии 2018

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в Шотландии в 2018 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Абердине
Январь 2018 года